World Grand Prix 2023 – ósmy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2022/2023. Turniej ten rozegrany został w dniach 16-22 stycznia 2023 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 100 000
II Miejsce: £ 40 000
Półfinalista: £ 20 000
Ćwierćfinalista: £ 12 500
Runda 2: £ 7 500
Runda 1: £ 5 000

Najwyższy break turnieju: £ 10 000

Pula nagród: £ 380 000

Rozstawienie 
Do turnieju zakwalifikowało się 32 graczy zajmujących najwyższe pozycje na jednorocznej liście rankingowej (włącznie z English Open 2022)

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe 
Suma: 30

 141, 133, 127, 105  Mark Allen
 140, 138, 117, 112, 108, 107  Judd Trump
 140, 100  Shaun Murphy
 133  Ding Junhui
 131, 108, 102  Anthony McGill
 122, 104  Noppon Saengkham
 121, 104, 100  Mark Williams
 117  Joe O’Connor
 113, 107  Sam Craigie
 109  Neil Robertson
 108  Ronnie O’Sullivan
 107, 104  Zhou Yuelong
 105  Mark Allen
 102  Jack Lisowski
 101  Ryan Day

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 World Grand Prix 2023 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

Rankingowe turnieje snookerowe
2023 w Anglii
Sport w Anglii
2023 w snookerze